Pochette peut faire référence à :
 Pochette, le violon du maître à danser,
 Pochette, un accessoire de mode masculine porté à la veste,
 Pochette, accessoire féminin composé d'un mince étui se portant à la main et remplaçant le sac à main à certains moments de la journée, dont principalement le soir. D'un volume restreint permettant d'y glisser que le minimum utile, celle-ci accompagne traditionnellement une robe de soirée. Cet ustensile le plus souvent en cuir est similaire à la minaudière dans son usage. 
 Pochette, l'enveloppe d'un album de musique,
et aussi :
 Pochette-surprise, un cône de papier contenant des friandises pour les enfants,

Voir aussi